Rumjanzewa ist der Familienname folgender Personen:

 Marija Andrejewna Rumjanzewa (1699–1788), russische Adlige, Oberhofmeisterin und Mätresse Zar Peters I. 
 Marina Rumjanzewa (* 1958), russische Journalistin, Buch- und Filmautorin
 Nadeschda Wassiljewna Rumjanzewa (1930–2008), russische Schauspielerin